Firebird kan zijn:
 Firebird (auto).
 Firebird (computerspel).
 Firebird (database).
 Firebird (band).
 Firebird (gitaar) gemaakt door Gibson Guitar Corporation.
 een oudere versie van Mozilla Firefox.
 Firebird (trompet).
 Firebird (Tomita), album van Isao Tomita.

Ook:
Engelse titel van het ballet L'Oiseau de Feu van Igor Stravinski.